Unreal Tournament
 Unreal Tournament 2003
 Unreal Tournament 2004
 Unreal Tournament 3
 Unreal (jogo eletrônico de 1998) — jogo para computador  de tiro criado pela Epic Games e publicado pela GT Interactive
 Unreal Engine — motor de jogo amplamente utilizada em que os jogos Unreal entre outros.
 Unreal (série de televisão) — série de televisão estadunidense exibida pelo Lifetime (canal de televisão)

Desambiguações de televisão
Desambiguações de tecnologia